Бори́ско — українське прізвище. Походить від здрібнілої форми східнослов'янського імені «Борис».

Відомі носії 

 Василь Бориско (1916—1986) — український радянський діяч, голова колгоспу.
 Дем'ян Бориско (1879—1969) — діяч української прокомуністичної преси в США.
 Юлія Бориско (* 1978) — українська телеведуча, журналістка.